Захоржани могу бити:

 Захоржани (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Плзењски крај, Чешка Република
 Захоржани (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република